Коровки
 Коровки — род божьих коровок

Топоним
 Коровки (Смоленская область) — деревня в Руднянском районе Смоленской области России

См. также